Бороздина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Бороздина, Анна Михайловна (в замужестве —  Раевская, 1820—1883) — фрейлина императрицы Александры Фёдоровны, русский этнограф.
 Бороздина, Варвара Васильевна (1828—1866) — русская драматическая актриса Малого театра.
 Бороздина, Евгения Васильевна (1830—1869) — русская драматическая актриса Малого театра, сестра Варвары Васильевны, по сцене Бороздина 2-я.
 Бороздина, Екатерина Андреевна (1807—1839) — жена декабриста Владимира Лихарева.
 Бороздина, Елизавета Корнильевна (урожденная Нилова) — русская писательница и переводчица конца XVIII — начала XIX века.
 Бороздина, Мария Андреевна (1804?—1849) — жена декабриста Иосифа Поджио.